San Paolo alla Regola – diaconia
 Chiesa di San Paolo alla Regola – chiesa di Roma